Matplotlib — библиотека на языке программирования Python для визуализации данных двумерной и трёхмерной графикой. Получаемые изображения могут быть использованы в качестве иллюстраций в публикациях.

Matplotlib написан и поддерживался в основном Джоном Хантером () и распространяется на условиях BSD-подобной лицензии. Генерируемые в различных форматах изображения могут быть использованы в интерактивной графике, в научных публикациях, графическом интерфейсе пользователя, веб-приложениях, где требуется построение диаграмм (). В документации автор признаётся, что Matplotlib начинался с подражания графическим командам MATLAB, но является независимым от него проектом.

Версия 2.1.1 — последняя стабильная — требует Python версии 2.7 или от 3.4 и выше и версию NumPy от 1.7.1 и выше.

Библиотека Matplotlib построена на принципах ООП, но имеет процедурный интерфейс pylab, который предоставляет аналоги команд MATLAB.

Возможности 
Matplotlib является гибким, легко конфигурируемым пакетом, который вместе с NumPy, SciPy и IPython предоставляет возможности, подобные MATLAB. В настоящее время пакет работает с несколькими графическими библиотеками, включая wxWindows и PyGTK.

Пакет поддерживает многие виды графиков и диаграмм:
 Графики ()
 Диаграммы рассеяния ()
 Столбчатые диаграммы () и гистограммы ()
 Круговые диаграммы ()
 Диаграммы стебель-листья ()
 Контурные графики ()
 Поля градиентов ()
 Спектральные диаграммы ()

Пользователь может указать оси координат, решетку, добавить надписи и пояснения, использовать логарифмическую шкалу или полярные координаты.

Несложные трёхмерные графики можно строить с помощью набора инструментов (toolkit) mplot3d. Есть и другие наборы инструментов: для картографии, для работы с Excel, утилиты для GTK и другие.

С помощью Matplotlib можно делать и анимированные изображения.

Набор поддерживаемых форматов изображений, векторных и растровых, можно получить из словаря FigureCanvasBase.filetypes. Типичные поддерживаемые форматы:
 Encapsulated PostScript (EPS)
 Enhanced Metafile (EMF)
 JPEG
 PDF
 PNG
 Postscript
 RGBA («сырой» формат)
 SVG
 SVGZ
 TIFF

Кроме того, на основе классов пакета можно создавать и другие модули. Например, для генерации искрографиков.

Пример 
Следующий пример иллюстрирует построение графика:

from pylab import *
plot(range(1, 20),
     [i * i for i in range(1, 20)], 'ro')
savefig('example.png')
show()

Результат работы примера в формате PNG:

Галерея графиков

Примечания

Литература 
 
 
  Имеется перевод:

Ссылки 

 Домашняя страница Matplotlib
 «Поваренная книга» Matplotlib
 Видеолекция Джона Д.Хантера (John D. Hunter)
Краткое руководство по Matplotlib (рус.)
 Серия статей про использование Matplotlib

Библиотеки Python
Научное программное обеспечение
Свободные библиотеки программ
Свободное графическое программное обеспечение
Статьи с примерами кода Python